Een verkeersweg:
 N333 (België)
 N333 (Frankrijk)
 N333 (Nederland), zie Provinciale weg 333
 N-333 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing